Pata — os membros ou apêndices usados na locomoção dos animais
Pata (artrópodes) — os apêndices locomotores dos insectos, aracnídeos, crustáceos e demais artrópodes;
Pato - ave cujas fêmeas são chamadas "patas";
Pata (músico) — um guitarrista japonês famoso por seus trabalhos na banda X Japan;
Parallel ATA — em informática, com a introdução do Serial ATA em 2003, o padrão ATA original foi retroactivamente renomeado para Parallel ATA. 
Santo Tomás de Pata (distrito), no Peru
Pata (Eslováquia), na Eslováquia

Desambiguação
Desambiguações de topônimos